Laura Esquivel – scrittrice messicana (1950)
Laura Esquivel – attrice argentina (1994)